El término disparates puede aludir a:
Disparates, serie de grabados de Francisco de Goya;
disparates, nombre vulgar de la especie Centranthus ruber